Paddenstoel (schimmel)
Paddenstoel (wegwijzer)

Zie ook 
Paddenstoelwolk